Baird se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Spencer Fullerton Baird
 William McFunn Baird